EGL steht für:
 Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg
 Enterprise Generation Language
 Grafikschnittstellenspezifikation EGL (Programmierschnittstelle)
 Electronic Gaming League, eine webbasierende E-Sport Plattform
 Ermächtigungsgrundlage, ein juristischer Fachbegriff, siehe Eingriffsermächtigung
 Elegant Gothic Lolita, Abwandlung der japanischen Gothic-Lolita-Mode
 Neghelle Airport (IATA-Code), Militärflugplatz in Negele Borana, Guji-Zone, Oromia, Äthiopien

Egl steht für:
 Egl (Niederaichbach), Einöde von Niederaichbach, Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Landshut

egl steht für:
 Emilianische Sprache (ISO-639-3-Code), Gruppe von sprachlichen Varietäten des Galloitalischen

EGL